Altena – città della Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania
Altena – municipalità del Brabante Settentrionale, Paesi Bassi